Ruhrstadion ist der Name folgender Fußballstadion in Nordrhein-Westfalen:

 Ruhrstadion, Fußballstadion in Bochum
 Ruhrstadion (Mülheim), Fußballstadion in Mülheim an der Ruhr